Anna Wasilewska  (ur. 1952) – polska tłumaczka
 Anna Wasilewska (1958–2021) – polska pedagog, samorządowiec i polityk
 Anna Wasilewska – polska lekarka, naukowiec, profesor
 Anna Wasilewska – polska filolog, dr hab.